Sint-Jansplein (Antwerpen), een plein in Antwerpen, België
 Jansplein, een plein in Arnhem, Nederland
 Sint-Jansplein (Brugge), een plein in Brugge, België
 Sint-Jansplein (Brussel), een plein in Brussel, België
 Sint-Jansplein (Kortrijk), een plein in de wijk Sint-Jan, België